Результати сезону 1966-1967 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Notes
Пієрікос оштрафований на очко

Ігри 

Зміни результатів: 

Пієрікос — Олімпіакос 0-0, зараховано 0-2

Плей-оф 
 За 14-е місце: 
Пієрікос — Пансерраїкос 2-1

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1966 у футболі
1967 у футболі